Ту́омо Ю́хани О́яла (; 19 сентября 1979, Лахти, Финляндия) — финский сноубордист, выступавший в дисциплинах биг-эйр и хафпайп.

 Участник зимних Олимпийских игр 2002 в хафпайпе (30 место);
 Многократный призёр этапов Кубка мира (всего — 3 подиума).

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS 
 Профиль на сайте sports-reference.com 

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года